Couture (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Couture (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Couture (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Thomas Couture (1815-1879), francuski malarz
 Jean-Guy Couture (1929-2022), kanadyjski ksiądz katolicki

Zobacz też 
 Haute couture